18-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 9 клубами в 2009 году. Чемпионом в 6-й раз подряд стал нарынский «Дордой-Динамо», кантская «Абдыш-Ата» 4-й год кряду была серебряным призером, 3-е место разделили «Алай» из Оша и «Жаштык-Ак-Алтын» из Кара-Суу.

Для определения чемпиона потребовался «золотой матч» (уже 4-й в истории, 2-й подряд и 3-й между этими соперниками), в котором «Дордой» одержал победу над «Абдыш-Атой».

Матч за 3-е место между «Алаем» и «Жаштыком» первоначально также был назначен, но затем отменён по организационным причинам, и оба клуба были объявлены бронзовыми призёрами.

Участники 
В чемпионате приняли участие 9 клубов. Турнир проводился по двухступенчатой формуле — на 1-м этапе все команды играли между собой в 2 круга. На 2-м этапе 4 лучшие играли между собой также в 2 круга без сохранения результатов 1-го этапа. При равенстве очков в итоговой таблице у двух и более клубов назначались дополнительные матчи.

По сравнению с сезоном 2008 года, в чемпионате прекратили участие клубы «Нефтчи» (Кочкор-Ата), перешедший по финансовым причинам в Первую лигу, и фарм-клуб «Абдыш-Аты» — «Абдыш-Ата»-91 (вместо него во Вторую лигу заявлена «Абдыш-Ата»-94).

Дебютантами сезона стали «Камбар-Ата» (Джалал-Абад) и «Ата-Спор» (по разным данным представлял Бишкек или Сокулук). Оба клуба были включены в Высшую лигу не по спортивным показателям (соответственно 3-е на юге и 8-е на севере места в зональных турнирах Первой лиги прошлого сезона), а из-за того, что смогли выполнить лицензионные требования.

Турнирные таблицы

Предварительный этап

Финальный этап

Матч за 1-е место

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч (10 голов): 22.08.2009 Плаза — Алай 1:9

Самая крупная победа: 8:0 — дважды, 9:1

Самая крупная победа на выезде: 22.08.2009 Плаза — Алай 1:9 ; 05.06.2009 Атаспор — Дордой 0:8

Хет-трики 
список возможно не полный

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

2009
Футбол в Азии в 2009 году
2009 год в Киргизии